«Leader» puede referirse a:

 Leader, ciudad canadiense;
 Leader Price, cadena francesa de supermercados;
 Leaders of the New School (1989-...), banda americana de hip-hop (activa durante 1989-1994, 2009-2010);
 Leadership in Energy and Environmental Design («Directivas en Energía y Diseño Ambiental»), un sistema estadounidense de estandarización de construcciones ecológicas.